Heinrich von Rittberg ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Rittberg (Politiker, 1789) (1789–1866), preußischer Landrat und Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses
 Heinrich von Rittberg (Politiker, 1823) (1823–1897), deutscher Verwaltungsbeamter, Rittergutsbesitzer und Parlamentarier